Вален — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Вален, Фартейн (1887—1952) — норвежский композитор и органист.
 Вален, Фридрих Трауготт (, 1899—1985) — швейцарский политик, президент.
 Вален, Моника (род. 1970) — норвежская велогонщица.

Топонимы 
 Вален (Базель-Ланд) () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Базель-Ланд.
 Вален (Бельгия) () — коммуна в Валлонии.
 Вален (Франция) () — коммуна во Франции, департамент Эн.

Другое 
 Вален (класс крейсеров, Вавилон-5) () — вымышленный космический корабль из вселенной «Вавилон-5».
 Вален — легендарный пророк и правитель Минбара, живший за 1000 лет до начала событий сериала.